Бенце Сабо: Сабо, Бенце (род. 1962) — венгерский фехтовальщик.
 Сабо, Бенце (род. 1998) — венгерский футболист.